Partij van de Arbeid (PvdA, PVDA) is een veelvoorkomende naam voor politieke partijen, meestal van linkse signatuur. Het kan verwijzen naar:
 Partij van de Arbeid (België), een marxistische partij in België
 Partij van de Arbeid (Nederland), een sociaaldemocratische partij in Nederland

 Partij van de Arbeid (Israël), een sociaaldemocratische, zionistische partij in Israël
 Partij van de Arbeid (Litouwen), een populistische centrumpartij in Litouwen
 Partij van de Arbeid (Mexico), een democratisch-socialistische partij in Mexico
 Partij van de Arbeid (Salomonseilanden), een socialistische partij in de Salomonseilanden
 Partij van de Arbeid (Suriname), een sociaaldemocratische partij in Suriname
 Partij van de Arbeid (Zwitserland), een socialistische partij in Zwitserland

Zie ook 
 Arbeiderspartij (doorverwijspagina)
 PVDA (doorverwijspagina)